iglica – element architektoniczny
 iglica – część składowa broni palnej
 iglica – część zwrotnicy
 iglica – przyrząd do szycia sieci rybackich
 Iglica – rodzaj roślin z rodziny bodziszkowatych
 Iglica – pomnik znajdujący się we Wrocławiu na placu Solnym
 Iglica – konstrukcja stalowa we Wrocławiu

Geomorfologia 
 iglica – forma skały
 Iglica – kulminacja na stoku Królówki w Górach Złotych (Sudety)
 Iglica – turnia w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Iglica – turnia w Tatrach (w Małym Giewoncie)